Marseille – Cassis ist ein Volks- und Straßenlauf, der die beiden französischen Städte Marseille und Cassis verbindet. Er findet seit 1979 im Oktober statt und wird vom Verein SCO Sainte-Marguerite organisiert. Die Streckenlänge beträgt 20,308 km; wegen der zu überwindenden 327 Höhenmeter entsprechen die Zeiten ungefähr denen eines flachen Halbmarathons.

Geschichte 
An der Erstveranstaltung 1979 nahmen ca. 700 Läufer teil. Im Laufe der Jahre wurde das Rennen eines der populärsten in Frankreich, so dass man seit einigen Jahren die Zahl der Anmeldungen auf 12.000 limitiert hat.

Seit 1990 findet am Vortag des Laufes die Wanderung L’Autre Marseille – Cassis statt, die südlich der Laufstrecke durch das Calanque-Massiv verläuft.

Strecke 
Der Start ist am Stade Vélodrome in Marseille. Von dort geht es auf einer für den Verkehr gesperrten Landstraße hinauf auf den Col de la Gineste, den höchsten Punkt der Strecke, der bei km 10 erreicht wird. Die zweite Hälfte der Strecke verläuft stetig bergab bis zum Ziel, dem Hafen von Cassis.

Statistik

Streckenrekorde 
 Männer: 58:10 min, Atsedu Tsegay (ETH), 2011
 Frauen: 1:05:58 h, Edith Chelimo (KEN), 2017

Siegerliste 
Quellen: Website des Veranstalters, ARRS

Weblinks 
 Offizielle Website (französisch, mit engl. Informationen)
 Marseille-Cassis, der Frankreich-Klassiker, Artikel von Klaus Goldammer auf scc-events.com, 24. November 2001

Einzelnachweise 

Halbmarathon
Laufveranstaltung in Frankreich
Sportveranstaltung in Marseille
Erstveranstaltung 1979
Sportveranstaltung in Cassis